Уссаковский – русская, украинская, белорусская или польская, реже литовская, словацкая, словенская, хорватская, чешская, македонская, болгарская, еврейская фамильная модель, образованная от топонимов, названий мест, от фамилий помещиков, либо фамилии польского, западно-украинского либо западно-белорусского происхождения имеющие ударение на предпоследнем слоге.

Известные носители 
 Уссаковский, Евгений Евгеньевич (1851—1951) — российский военный, генерал от инфантерии.
 Уссаковский, Иван Константинович (1860—1935) — российский фотограф из Тобольска.

См. также 
 Уссаковская